Caméra Café peut désigner :
 Caméra Café, série télévisée française créée en 2001 ;
 Caméra Café, série télévisée québécoise créée en 2002 ;
Camera Café, série télévisée italienne créée en 2003 ;
 Caméra Café 2 : La Boîte du dessus, série dérivée de la série française créée en 2010 ; 
 Caméra Café, série télévisée québécoise créée en 2021. 

Café dans la culture